Schauspielhaus  ovvero il Konzerthaus Berlin, sala da concerti a Berlino 
 Deutsches Schauspielhaus – teatro di Amburgo
 Schauspielhaus di Zurigo – teatro di Zurigo